Langmuir bezeichnet:

 eine veraltete physikalische Einheit der Dosis D in der Oberflächenchemie, siehe Langmuir (Einheit)
 in der Physik eine spezielle Form der Sorptionsisothermen, siehe Langmuir-Isotherme
 eine windgetriebene Zirkulation von Meerwasser, siehe Langmuir-Zirkulation
 ein wissenschaftliches Journal zur Oberflächen- und Kolloidchemie, siehe Langmuir (Zeitschrift)
 ein Messgerät zur Bestimmung der elektrischen Eigenschaften eines Plasmas, siehe Langmuir-Sonde

Langmuir ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Langmuir (1910–1993) US-amerikanischer Epidemiologe
 Charles Langmuir (* 1950), Geologe und Neffe von Irving Langmuir
 Irving Langmuir (1881–1957), US-amerikanischer Physiker, Chemiker und Chemie-Nobelpreisträger

Siehe auch:
 Langmuir-Blodgett-Schicht, eine Schicht aus einer oder mehreren Lagen organischer Moleküle
 Langmuir-Schicht (Glühlampe), ein Effekt im Zusammenhang mit der Glühlampe
 Langmuir-Taylor-Detektor
 Irving Langmuir Award
 Langmuir Cove, eine nach Irving Langmuir benannte Bucht im Grahamland, Antarktika